Rishi puede hacer referencia a:

Personas 
 Rishi, en el hinduismo, alguno de los grandes sabios de la antigüedad védica.
 Rishi Kapoor, actor, productor y director conocido por sus trabajos en el cine indio.
 Rishi Rich, productor musical Británico Asiático, residente en Londres.
 Gótama Rishi, uno de los sapta rishis (‘siete sabios’) creadores de los mantras de los textos sánscritos Vedas.

Otros 
 Ataúd rishi, tipo de ataúd funerario adornado con un diseño de plumas en el Antiguo Egipto.
 Gruta de Lomas Rishi, cueva sagrada ubicada en Barabar, India. 
 Shaunaka Rishi, personaje tardío en la mitología hinduista.